Diese Tabelle zeigt den aktuellen Medaillenspiegel der 7. Sommer-Paralympics.

Die Platzierungen sind nach der Anzahl der gewonnenen Goldmedaillen sortiert, gefolgt von der Anzahl der Silber- und Bronzemedaillen (lexikographische Ordnung). Weisen zwei oder mehr Länder eine identische Medaillenbilanz auf, werden sie alphabetisch geordnet auf dem gleichen Rang geführt.

Medaillenspiegel

Einzelnachweise 

Medaillenspiegel/New York
Medaillenspiegel der Paralympics